Whitaker se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joseph Whitaker
 Anthony Hume Whitaker
 Joseph Isaac Spadafora Whitaker
 John O. Whitaker Jr.
 Romulus Whitaker
 Thomas W. Whitaker